Сутки бегом — соревнование по суточному бегу по дорожке стадиона. Проводится в Москве с 1983 года, обычно в мае.

В настоящее время в рамках пробега проходит чемпионат России по суточному бегу по стадиону. В 2011 году в рамках XX сверхмарафона прошёл чемпионат России по бегу на 100 километров.

9/10 мая 1998 года Ирина Реутович (Калининград) установила мировой рекорд 242,624 км. Это было рекордом соревнований до 2021 года. В 2014 году Александра Васютина (1932 г. р.) из Ессентуков пробежала 118,249 км, намного превысив свой мировой рекорд в группе старше 80 лет.

Соревнования 2020 года в связи с текущей противовирусной обстановкой были перенесены с мая на 12/13 сентября. Они не имели статуса чемпионата России.

На чемпионате России 2021 года были превышены оба рекорда соревнований, стоявшие ещё с XX века. У женщин Александра Овсянникова, показав 252,511 км, улучшила и национальный рекорд. Василий Корыткин пробежал 260,570 км и улучшил результат Насибуллы Хуснулина 1999 года.

В 2022 году Максим Положенцев показал 273,707 км и обновил прошлогодний рекорд Корыткина. Александра Овсянникова осталась чемпионкой, не добрав до своего рекорда 11 км.

Соревнования 
 ЧР — Чемпионат России

Результаты

Личный зачёт

2022

Командный зачёт

Примечания

Литература

Ссылки 
 Чемпионаты России на statistik.d-u-v.org

Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 1983 года
Соревнования по сверхмарафону
Международные соревнования по лёгкой атлетике в СССР
Международные соревнования по лёгкой атлетике в России
Международные спортивные соревнования в Москве